Dit is een lijst van planetoïden 21701-21800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21701) Gabemendoza || 1999 RP72|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21702) Prisymendoza || 1999 RA73|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21703) Shravanimikk || 1999 RM73|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21704) Mikkilineni || 1999 RD85|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21705) Subinmin || 1999 RA86|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21706) Robminehart || 1999 RM87|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21707) Johnmoore || 1999 RY88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21708) Mulhall || 1999 RV90|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21709) Sethmurray || 1999 RK92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21710) Nijhawan || 1999 RS92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21711) Wilfredwong || 1999 RE95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21712) Obaid || 1999 RL96|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21713) Michaelolson || 1999 RW97|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21714) Geoffreywoo || 1999 RX109|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21715) Palaniappan || 1999 RA110|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21716) Panchamia || 1999 RX113|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21717) Pang || 1999 RO114|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21718) Cheonghapark || 1999 RO115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21719) Pasricha || 1999 RR115|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21720) Pilishvili || 1999 RQ119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21721) Feiniqu || 1999 RY119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21722) Rambhia || 1999 RX120|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21723) Yinyinwu || 1999 RT128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21724) Ratai || 1999 RA132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21725) Zhongyuechen || 1999 RB132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21726) Rezvanian || 1999 RB134|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21727) Rhines || 1999 RY135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21728) Zhuzhirui || 1999 RH136|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21729) Kimrichards || 1999 RE137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21730) Ignaciorod || 1999 RG138|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21731) Zhuruochen || 1999 RT142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21732) Rumery || 1999 RW142|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21733) Schlottmann || 1999 RX145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21734) - || 1999 RM146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21735) Nissaschmidt || 1999 RV146|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21736) Samaschneid || 1999 RW149|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21737) Stephenshulz || 1999 RV151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21738) Schwank || 1999 RB153|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21739) Annekeschwob || 1999 RN157|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21740) - || 1999 RR159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21741) - || 1999 RN162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21742) Rachaelscott || 1999 RU163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21743) Michaelsegal || 1999 RB164|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21744) Meliselinger || 1999 RF168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21745) Shadfan || 1999 RX168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21746) Carrieshaw || 1999 RZ169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21747) Justsolomon || 1999 RD170|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21748) Srinivasan || 1999 RH170|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21749) - || 1999 RM172|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21750) Tartakahashi || 1999 RG173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21751) Jennytaylor || 1999 RT176|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21752) Johnthurmon || 1999 RC179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21753) Trudel || 1999 RJ180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21754) Tvaruzkova || 1999 RZ183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (21755) - || 1999 RE190|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (21756) - || 1999 RB192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (21757) - || 1999 RQ194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21758) Adrianveres || 1999 RT196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21759) - || 1999 RG197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21760) - || 1999 RM199|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21761) - || 1999 RB201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21762) - || 1999 RD201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21763) - || 1999 RR201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21764) - || 1999 RY205|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21765) - || 1999 RU206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21766) - || 1999 RW208|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21767) - || 1999 RB209|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21768) - || 1999 RL210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21769) - || 1999 RS210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21770) Wangyiran || 1999 RF211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21771) - || 1999 RQ211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21772) - || 1999 RU211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (21773) - || 1999 RH216|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21774) - || 1999 RR217|| 3 september 1999 || LONEOS
|-
| (21775) - || 1999 RC221|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (21776) - || 1999 RE221|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (21777) - || 1999 RS221|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (21778) Andrewarren || 1999 RF225|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21779) - || 1999 RE231|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (21780) - || 1999 RY237|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (21781) - || 1999 RE239|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (21782) - || 1999 RV239|| 8 september 1999 || LONEOS
|-
| (21783) - || 1999 RR248|| 7 september 1999 || Spacewatch
|-
| (21784) - || 1999 SO1|| 17 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21785) Méchain || 1999 SS2|| 21 september 1999 || M. Tichý
|-
| (21786) - || 1999 SB4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21787) - || 1999 SG4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21788) - || 1999 SZ5|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (21789) Frankwasser || 1999 SH7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21790) - || 1999 SN7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21791) Mattweegman || 1999 SR7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21792) - || 1999 ST7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21793) - || 1999 SG8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21794) - || 1999 SK8|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (21795) Masi || 1999 SN9|| 29 september 1999 || F. Mallia
|-
| (21796) - || 1999 SH11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (21797) - || 1999 SW11|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (21798) Mitchweegman || 1999 SZ16|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (21799) Ciociaria || 1999 TP || 1 oktober 1999 || F. Mallia, G. Masi
|-
| (21800) - || 1999 TM1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten